Enzo Melandri, filosofo
Eugenio Melandri, politico
Francesca Melandri, scrittrice, sorella di Giovanna
Giovanna Melandri, politico, sorella di Francesca
Marco Melandri, motociclista
Pietro Melandri, pittore, decoratore, scenografo e ceramista (Faenza, 1885-1976)
Valerio Melandri, professore universitario e giornalista
 Arch. Rambaldo Melandri detto "il Melandri", personaggio dei film Amici miei, Amici miei atto II, Amici miei atto III, interpretato da Gastone Moschin
Melandro, fiume